

Toponymie 

Eau Claire est un toponyme qui désigne plusieurs lieux aux États-Unis.

Cette appellation date de l'époque des explorateurs français et coureurs des bois canadiens-français, qui parcoururent cette région septentrionale de la Louisiane française et des Grands Lacs à l'époque de la Nouvelle-France.

Villes et municipalités 
 Eau Claire (Michigan), village situé dans le comté de Berrien, dans l'État du Michigan aux États-Unis ;
 Eau Claire (Pennsylvanie), borough situé dans le comté de Butler, dans l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis ;
 Eau Claire (Wisconsin), ville située dans le centre-ouest du Wisconsin, aux États-Unis ;

Rivières 

 Rivière à l'Eau Claire (rivière Madeleine), affluent de la rivière Madeleine (versant du littoral sud du golfe du Saint-Laurent) ;
 Rivière à l'Eau Claire (Mauricie), cours d'eau de la municipalité de paroisse de Saint-Élie-de-Caxton, au Québec, au Canada ;
 Rivière à l'Eau Claire (Nord-du-Québec), affluent de la rivière Eastmain] dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, au Canada ;

 Eau Claire (affluent du Chippewa), dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis ;
 Eau Claire (affluent du Wisconsin), aux États-Unis.

Autres 
 
Comté d'Eau Claire, comté situé dans l'État du Wisconsin aux États-Unis ;
Eau Claire, quartier de la ville canadienne Calgary
Homonymie de localités aux États-Unis